Бурлы:

 Бурлы — село, Россия, Республика Башкортостан, Гафурийский район
 Бурлы (река):
 Бурлы (приток Белой)
 Бурлы (приток Урала)
 Бурлы-Ой — Красноярский край, Богучанский район